Ben Weider (né le ) est un sportif et historien canadien (québécois).
 Joe Weider (né le  à Montréal, Québec, Canada) est le cofondateur de l'International Federation of BodyBuilders (IFBB) avec son frère Ben Weider.
 John Weider (né le  à Londres, Angleterre) est un guitariste, bassiste et violoniste de rock britannique.